SQS steht für:
 Simple Queue Service siehe Amazon Web Services#Entwicklung
 Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme
 Somaliland-Schilling, die Währung von Somaliland
 SQS Software Quality Systems AG, war ein Anbieter für Software-Qualitätssicherung
 Susi Air (ICAO-Code), indonesische Fluggesellschaft

sqs steht für:
 Sri Lankan Sign Language (ISO-639-3-Code), eine der Gebärdensprachen

Abkürzung